Freeze Frame (film uit 1990), een Amerikaanse televisiefilm uit 1990 van regisseur William Bindley
 Freeze Frame (film uit 2004), een Brits-Ierse film uit 2004 van regisseur John Simpson
 Freeze Frame (album van Godley & Creme), een album van Godley & Creme uit 1979
 Freeze Frame (album van The J. Geils Band), een album van The J. Geils Band uit 1981
 Freeze-Frame (lied), een nummer van The J. Geils Band uit 1981
 Freeze frame, een filmtechniek